Анарауд:

 Анарауд ап Грифид — правитель королевства Дехейбарт на юго-западе Уэльса
 Анарауд ап Мерфин — сын Мерфина, короля Галвидела
 Анарауд ап Родри — правитель валлийского королевства Гвинед